Trenza puede referirse a:

 Trenza, estructura o patrón caracterizado por la superposición de dos o más tiras.
 Trenza manual, técnica para fabricar cuerdas e hilos.
 Teoría de trenzas, teoría de la topología.
A los siguientes peinados:
 Trenza francesa.
 Trenza africana cosida.
 Trenza lateral, signo distintivo del Antiguo Egipto.
A las siguientes especies de orquídeas
 Trenzas de damas, spiranthes vernalis
Trenzas de damas nudosa, spiranthes cernua.
 Trenzas de damas monuda, spiranthes romanzoffiana. 
 Trenza, pieza de bollería en forma de masa trenzada. 
La trenza, álbum de estudio de la cantante chilena Mon Laferte.